Iron City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Iron City (Georgia)
Iron City (Tennessee)